Le meeting de Royal Ascot est un meeting hippique se déroulant annuellement sur l'hippodrome d'Ascot au Royaume-Uni.

Histoire 
Le meeting d'Ascot a été fondé en 1768 et devient un meeting royal en 1911.

Programme

Références 

Course hippique à Ascot